Rošpoh je naselje, ki je razdeljeno med dve občini:

 Rošpoh, Kungota
 Rošpoh, Maribor

Naselja v Sloveniji
Dvodelna naselja v Sloveniji